La playa de los Frailes Para muchos, la playa de los Frailes, en Ecuador, es la mejor del país por su extensión, por estar aislada, separada de la carretera y porque suele estar prácticamente vacía. Además, no solo esta playa es lo interesante de la zona, hay otras dos a las que se puede llegar desde los Frailes y un mirador a toda la costa y al Parque Nacional de Machalilla.

Esta playa pertenece precisamente al Parque Nacional de Machalilla, donde también se encuentra la isla de la Plata. Como está cerca de Montañita, destino muy turístico, puede que desde ahí te apetezca desplazarte unos días a Puerto López y relajarte en la playa de los Frailes en un ambiente mucho más tranquilo.

Puerto López es una ciudad de Manabí, Ecuador, sin mucho interés, pero donde puedes realizar varias visitas como ir a la Isla de la Plata, a la playa de los Frailes, o a la Comuna Agua Blanca. Así que, si piensas ir a Montañita, te recomendamos que te desplaces 45 kilómetros al norte y te quedes unos días en Puerto López.

Aunque Los Frailes sea una de las playas más bonitas de Ecuador, no esperes encontrar aguas tranquilas de color turquesa. Es una playa oceánica que, a pesar de estar protegida por dos salientes de roca, suele tener olas y corrientes. En cualquier caso, su baño está permitido y es muy agradable caminar por la arena clara a lo largo de sus tres kilómetros de longitud.

Precauciones 
El acceso es muy complicado, es precisa la ayuda de una cuerda que hay para bajar y subir. La playa es básicamente de rocas de diferentes tamaños, incluso en el agua, es más, al nadar hay que tener cierta precaución ya que hay rocas grandes con las que puedes toparte. Hay una grandísima roca desde la que algunas personas saltan. Es realmente peligroso si la marea está baja, e incluso si hay marea alta puedes saltar sobre una de esas rocas sumergidas.
La marea puede ser muy peligrosa, si la marea sube y no se da uno cuenta, la playa llega a desaparecer, siendo todavía más complicada la salida, o incluso imposible. Se rumorea que han llegado a haber muertos a causa de las mareas.

Curiosidades 
La casa de la cantante y compositora Amaia Montero está en las proximidades de la playa y el puerto.

Referencias 
 Información Ministerio de Medio Ambiente sobre playas de Fuenterrabia

Fuenterrabía
Playas de Guipúzcoa